Иксил има више значења:

 Општина Иксил (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Иксил (Иксил, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику